Frederik van Brandenburg (1588-1611)
 Frederik van Brandenburg-Bayreuth